Tătărăști se poate referi la:

 Tătărăști, Bacău
 Tătărăști, Hunedoara

Vezi și 
 Tătaru (dezambiguizare)
 Tătărăni (dezambiguizare)
 Tătărani (dezambiguizare)
 Tătărești (dezambiguizare)
 Tătărășeni (dezambiguizare)

Toponime românești